Сен-Канте́н-дю-Дро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Бордо, 55 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 184,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кантен-дю-Дро на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Кантен-дю-Дро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Кантен-дю-Дро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-дю-Дро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Кантен-дю-Дро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна